Вілберфорс (Огайо), Вілберфорс (англ. Wilberforce) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Ґрін штату Огайо.
 Вільям Вілберфорс (англ. William Wilberforce; нар. 24 серпня 1759, Кінгстон-апон-Галл — пом. 29 липня 1833, Белгравія) — британський політик, філантроп.
 Вілберфорс Мфум, Вілберфорс «Віллі» Мфум (англ. Wilberforce «Willie» Mfum; 28 серпня 1936) — колишній ганський футбольний нападник.
 Семюел Вілберфорс (1805—1873) — британський релігійний діяч.